Campana je lahko:

Kraji 
Argentina
 Campana, Argentina, naselje

Čile
 Campana, Čile, otok

Francija
 Campana, Francija, naselje na Korziki

Italija
 Campana, otok v Beneški laguni
 Campana, Cosenza

Španija
 La Campana, naselje v Andaluziji